Nationalparks
 Naturparks

Kroatien hat acht Nationalparks und elf weitere Schutzgebiete (Naturparks) ausgewiesen. Die Nationalparks unterliegen der staatlichen Aufsicht des Ministeriums für Naturschutz und räumliche Entwicklung.

Insgesamt stehen 4.464,25 km2 der Fläche Kroatiens unter Naturschutz, etwa 5 % des kroatischen Staatsterritoriums.

Statistische Angaben 
Übersicht der Fläche der kroatischen Naturschutzgebiete, sowie deren Anteil an der Gesamtfläche des kroatischen Staatsgebietes (Stand: 2008):

Die acht Nationalparks 
Drei Nationalparks befinden sich auf Inseln (Kornaten, Brijuni und Mljet). Zwei Nationalparks befinden sich im Karst (Plitvicer Seen und die Krka-Wasserfälle). Zwei weitere befinden sich im Velebit-Gebirgsmassiv und bieten neben faszinierenden Karstlandschaften auch eine vielfältige Flora und Fauna (Nördlicher Velebit und Paklenica).

Kroatische Naturparks

Geschützte Naturreservate 

 Die Bijele und Samarske stijene im Kapela Gebirgsmassiv
 Der Rožanski kuk und Hajdučki kuk im Velebit Gebirgsmassiv

Diese Gebiete sind noch strenger geschützt als die Nationalparks. In ihnen sind keine menschliche Eingriffe gestattet, welche die natürliche Entwicklung beeinträchtigen.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kroatisches Kulturministerium: Adressliste der kroatischen Naturparks (kroatisch), Warnmeldung durch Browser
 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja & UNDP Hrvatska: Parkovi Hrvatske. auf www.parkovihrvatske.hr (kroatisch)
 Anonymus: private Naturschutz-Site. auf www.zastita-prirode.hr (kroatisch)

!
 
Kroatien